Okręty US Navy o nazwie USS "Benham", których patronem był Andrew Ellicot Kennedy Benham:
 Pierwszy "Benham" (DD-49) był niszczycielem typu Aylwin, który był w służbie w latach 1914-1922.
 Drugi "Benham" (DD-397) był niszczycielem typu Benham, który był w służbie w latach 1939-1942. Zatopiony w pobliżu Guadalcanal.
 Trzeci "Benham" (DD-796) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1946 i 1951-1960. W 1960 wypożyczony Peru.

Benham